Gorchakov steht für:

 die englische Schreibweise des russischen Fürstengeschlechts Gortschakow
 einen Asteroiden des Hauptgürtels, siehe (5014) Gorchakov